Apium fractophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Apium fractophyllum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
fractophyllum